«Парклэ́нд» () — биографический кинотриллер, который рассказывает о хаотических событиях, произошедших после убийства президента США Джона Ф. Кеннеди. Сценарий к фильму написал Питер Ландесман, который также выступил в качестве режиссёра. Фильм основан на книге Винсента Буглиози «Восстановленная история: Убийство президента Джона Кеннеди».

Премьера фильма состоялась на 70-м Венецианском кинофестивале, где он был неоднозначно принят кинопрессой.

Сюжет 
Госпиталь Парклэнд связывает воедино судьбы обычных людей, внезапно вовлеченных в страшные события 1963 года: молодых врачей и медсестер, агентов секретной службы, случайного оператора, невольно заснявшего убийство Президента. Фильм основан на реальных событиях.

В ролях

Производство 
Производство началось в январе 2013 года в Остине, штат Техас. Основные съемки начались 12 января 2013 года и были завершены за 24 дня. Премьера фильма состоялась на 70-м Венецианском кинофестивале, который проходил с 28 августа по 7 сентября 2013 года.

Отзывы и рейтинг 
Фильм получил в основном негативные отзывы от зрителей. Рейтинг фильма на сайте «Rotten Tomatoes» составляет 49 %, а среди наиболее авторитетных критиков — 38 %. «Metacritic» присваивает фильму средневзвешенный рейтинг 51 из 100, базирующийся на отзывах 35 профессиональных критиков.

Награды и номинации 
Список приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
  
  
  

Исторические фильмы США
Фильмы об американских президентах
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2013 года
Исторические фильмы о 1960-х годах
Фильмы Питера Ландесмана